Персико-Дозимо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Кремона.

Население составляет 2650 человек, плотность населения составляет 133 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 26043. Телефонный код — 0372.

Покровителями коммуны почитаются святые Косма и Дамиан, целители безмездные, и святая Колумба.

Известные личности, родившиеся в Персико-Дозимо 
 Арканджело Гислери (1855–1938) — итальянский философ, географ, политический деятель, поэт; автор статей в Энциклопедии Граната.

Ссылки